Medycyna:
 złamania twarzoczaszki według René Le Forta

Miejscowości we Francji:
 Viols-le-Fort
 Dracy-le-Fort
 Clermont-le-Fort
 Beire-le-Fort

Osoby:
 niemiecka pisarka Gertrud von Le Fort
 Robert I "le Fort", hrabia Paryża, Angers i Tours (→ Genealogia Dynastii Robertynów Hrabiów Paryża)